

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Hollenstein, (1930-1974), graphiste et typographe suisse ;
 Denis Hollenstein, (1989- ), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Felix Hollenstein, (1965- ), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Reto Hollenstein, (1985- ), coureur cycliste suisse ;
 Stephanie Hollenstein, (1886-1944), peintre expressionniste autrichienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme